Deubach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Deubach (Gessertshausen), Kirchdorf der Gemeinde Gessertshausen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Deubach (Ichenhausen), Dorf der Stadt Ichenhausen, Landkreis Günzburg, Bayern
 Deubach (Lauda-Königshofen), Stadtteil von Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Deubach (Wutha-Farnroda), Ortsteil der Gemeinde Wutha-Farnroda, Wartburgkreis, Thüringen

Gewässer:
 Deubach (Balbach), rechter Zufluss des Balbachs nach der Georgsmühle von Oberbalbach, Stadt Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Deubach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers bei Nagelsberg, Stadt Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg; liegt zu großen Teilen im Landschaftsschutzgebiet Deubachtal
 Deubach (Rhein), linker Zufluss des Mittelrheins durch Andernach, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Deubach (Sieg), linker Zufluss der Sieg nach Wissen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Deubachshof